Даррингтон-Уоллс () — крупное неолитическое поселение, расположенное на  в 3,2 км к северо-востоку от Стоунхенджа, поблизости от Вудхенджа. Поселение возникло во времена строительства Стоунхенджа. Строители Стоунхенджа обнесли свой город громадным заградительным валом. Дома строились из дерева с глиняными полами и имели круглое основание диаметром около пяти метров.

Археологи обнаружили 20 шахт, вырытых по кольцу на расстоянии в среднем 864 м от Даррингтон-Уоллс. Диаметр каждой шахты — более 10 метров, глубина — 5 метров. Возраст памятника — 4500 лет.

См. также 
 Блухендж
 Вудхендж

Примечания

Ссылки 
 Henge monuments at Durrington Walls and Woodhenge, a round barrow cemetery, two additional round barrows and four settlements
 Huge Settlement Unearthed Near Stonehenge World Heritage Site
 'New Stonehenge' at Durrington Walls 'had no standing stones' // BBC, 12 August 2016.
 

Неолит Европы
Археологические объекты в Англии
Хенджи
Уилтшир